Knemidokoptes är ett släkte av spindeldjur. Knemidokoptes ingår i familjen Knemidokoptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Or
Knemidokoptes